William Gerald Klatt, dit Bill Klatt, (né le  à Minneapolis, dans l'État du Minnesota aux États-Unis mort le ) était un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966 || Lycée Hill-Murray ||  ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||28 ||10 ||13 ||23 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||31 ||23 ||20 ||43 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || Golden Gophers du Minnesota || NCAA ||30 ||19 ||22 ||41 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1968-1969 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||4 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||40 ||7 ||15 ||22 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||71 ||34 ||41 ||75 ||37 ||5 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|1971-1972 || Blazers d'Oklahoma City || LCH ||66 ||34 ||41 ||75 ||26 ||6 ||5 ||9 ||14 ||2
|-
|1972-1973 || Fighting Saints du Minnesota || AMH ||78 ||36 ||22 ||58 ||22 ||6 ||1 ||3 ||4 ||5     
|-
|1973-1974 || Fighting Saints du Minnesota || AMH ||65 ||14 ||6 ||20 ||12 ||11 ||3 ||2 ||5 ||18 
|-
|1974-1975 || Knights d'Omaha || LCH ||60 ||20 ||25 ||45 ||24 ||4 ||1 ||1 ||2 ||4
|-
|1975-1976 || HC Salzbourg || ÖEL || ||30 ||19 ||49 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1976-1977 || ATSE Graz  || ÖEL ||32 ||46 ||23 ||69 || ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1977-1978 || ATSE Graz  || ÖEL ||37 ||36 ||32 ||68 || ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1978-1979 || ATSE Graz  || ÖEL || ||32 ||20 ||52 || ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1947
Naissance à Minneapolis
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur des Blazers d'Oklahoma City
Joueur des Fighting Saints du Minnesota
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur de hockey sur glace des Golden Gophers du Minnesota
Attaquant de hockey sur glace
Décès en décembre 2011
Décès à 64 ans